Konge i Danmark: Oluf 2. 1376-1387

Se også 1381 (tal)

Begivenheder 
 Den store bondeopstand i England.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
81
Artikler om enkelte år